Zwingenberg steht für
 Zwingenberg (Baden), Gemeinde im Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Zwingenberg (Bergstraße), Stadt im Kreis Bergstraße, Hessen
 Zwingenberg (Wülfrath), Wohnplatz der Stadt Wülfrath im Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 Amt Zwingenberg, Amt im Großherzogtum Baden (1806 bis 1813)
 Amt Zwingenberg (Hessen), Amt in der Obergrafschaft Katzenelnbogen, Landgrafschaft Hessen, Landgrafschaft Hessen-Darmstadt und bis 1821 des Großherzogtums Hessen
 Burg Zwingenberg, Burg im Neckartal bei Zwingenberg (Baden), Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Burg Zwingenberg (Südtirol), auch Zwingenburg genannt, Burgruine bei Prissian (Tisens), Südtirol, Italien
 Jagdschloss Zwingenberg, ehemaliges Jagdschloss in Zwingenberg (Bergstraße), Kreis Bergstraße, Hessen
 Wasserburg Zwingenberg, abgegangene Wasserburg in Zwingenberg (Bergstraße), Kreis Bergstraße, Hessen

Siehe auch:
 Zwingenberger
 Zwingenburg